Uys ist der Familienname folgender Personen:

 Amalia Uys (* 1984), südafrikanische Schauspielerin
 Antoinette Uys (* 1976), südafrikanische Badmintonspielerin
 Dirkie Uys (1823–1838), burischer Pionier Südafrikas
 Jamie Uys (1921–1996), südafrikanischer Filmregisseur
 Johann Kunz Uys (1907–1978), südafrikanischer Botschafter
 Piet Uys (1797–1838), burischer Pionier Südafrikas
 Pieter-Dirk Uys (* 1945), südafrikanischer Komiker und Travestiekünstler